Baldy Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Baldy Hill (Nebraska)
 Baldy Hill (Hidalgo County, New Mexico)
 Baldy Hill (Union County, New Mexico)
 Baldy Hill (North Dakota)
 Baldy Hill (Washington)
 Baldy Hill (Wisconsin)